Green Law ist der Name folgender Berge in Schottland:

 Green Law (Aberdeenshire)
 Green Law (Broughton Heights), Scottish Borders
 Green Law (Carter Bar), Cheviot Hills, Scottish Borders
 Green Law (Pentland Hills), Midlothian
 Green Law (Perth and Kinross), Ochil Hills
 Green Law (Wolfelee), Cheviot Hills, Scottish Borders

Siehe auch:
 Greenlaw